Gerade Linie steht für:

 Gerade Linie in der Geometrie, siehe Gerade
 eine Verwandtschaftsbeziehung, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Gerade Linie – Seitenlinie